Оплот:
 Оплот — защитное сооружение, преграда, препятствующая продвижению чего-либо нежелательного, забор, тын, стена, ограда, вал, обнос, мол, насыпь, плотина, гребля, запруда в море, для удержания напора волн на рейд или гавань; бурестой, волнолом, за́тишь, зату́лье, за́стень, больверк, брекватер.
 Оплот, в переносном смысле — надёжная защита, твердыня, опора чего-либо или кого-либо.

Фортификация 
 Оплот — древний русский термин обозначающий крепостную ограду, то есть крепостные стены или валы;
 Оплот — в некоторых источниках, означает опорный пункт (узел обороны (сопротивления)).

Бронетехника 
 «Оплот» (до принятия на вооружение — Т-84У) — украинский основной боевой танк;
 БМ «Оплот» (до принятия на вооружение — «Оплот-М») — современный украинский основной боевой танк.

Общество 
 «Оплот» — вооружённое формирование ДНР.
 «Оплот» — украинская общественная организация, руководитель — Евгений Жилин.

Другое 
 «Оплот» — роман американского писателя Теодора Драйзера, изданный после его смерти в 1946 году.